Punica bezeichnet:
 Ein Epos des römischen Dichters Silius Italicus
 Die Gattung der Granatäpfel
 Eine ehemalige Getränkemarke (1977–2022), Punica (Getränkemarke)